Bugatti Veyron, automobile Gran Turismo prodotta dalla Casa automobilistica francese Bugatti, così chiamata in onore di Pierre Veyron
 Pierre Veyron, pilota francese di Formula 1
 Chavannes-le-Veyron, comune svizzero del Canton Vaud 
 Martin Veyron, fumettista francese